

Річки:
 Лозуватка — річка, що впадає в Азовське море
 Лозуватка — притока Аджамки
 Лозуватка — притока Боковеньки
 Лозуватка — притока Мертвоводу
 Лозуватка — притока Омельника
 Лозуватка — притока Саксагані
 Лозуватка — притока Сугоклії-Каменуватої
 Лозуватка — притока Татарки
 Лозуватка — притока Чорного Ташлику

Села:
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вишнівська селищна громада
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянська сільська громада
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Лозуватка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Лозуватка — Запорізька область, Бердянський район
 Лозуватка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Великосеверинівська сільська громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Лозуватка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Новопразька селищна громада
 Лозуватка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада
 Лозуватка — Луганська область, Старобільський район
 Лозуватка — Миколаївська область, Первомайський район
 Лозуватка — Полтавська область, Полтавський район, Чутівська селищна громада
 Лозуватка — Черкаська область, Звенигородський район

 Лозуватка — історична назва села Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області
 Лозуватка — колишнє село Вільшанського району Кіровоградської області (зняте з обліку рішенням Кіровоградської обласної ради від 13 січня 1987 року)

Див. також 
 Галина Лозуватка
 Новолозуватка
 Старолозуватка
 Терно-Лозуватка